Матяшовка — название населённых пунктов на Украине:

 Матяшовка — посёлок в Литинском районе Винницкой области.
 Матяшовка — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Матяшовка — село в Лубенском районе Полтавской области.

См. также 
 Матяшёвка